Sampaiense – abitanti di General Sampaio
Sampaiense – abitanti di Sampaio